

Вайт-Плейнс — місто, штат Джорджія
 Вайт-Плейнс — місто, штат Кентуккі
 Вайт-Плейнс — місто, штат Нью-Йорк
 Вайт-Плейнс — переписна місцевість в окрузі Калгун, штат Алабама
 Вайт-Плейнс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна